Manny Ayulo est un pilote automobile d'IndyCar américain d'origine péruvienne, né le  à Burbank (Californie, États-Unis) et mort accidentellement le  lors des qualifications des 500 miles d'Indianapolis. Il fut trois fois champion national en catégorie AAA, de 1952 à 1954.

Notes et références 

Pilote des 500 miles d'Indianapolis
Pilote automobile américain
Naissance en octobre 1921
Décès en mai 1955
Décès à 33 ans